Romey ist der Familienname folgender Personen:

 Ayşe Romey (* 1970), deutsch-türkische Illustratorin und Schauspielerin
 Stefan Romey (* 1953), deutscher Lehrer und Autor antifaschistischer Bücher und Publikationen